Lačný ist der Familienname folgender Personen:

 Ľudovít Lačný (1926–2019), slowakischer Schachkomponist
 Miloš Lačný (* 1988), slowakischer Fußballspieler